

Дякове — село, Луганська область, Антрацитівський район
 Дякове — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Румунією
 Дяково — залізнична станція Ужгородської дирекції Львівської залізниці